Oak Run (Californie)
 Oak Run (Illinois)
  

Homonymie de localités aux États-Unis